Leśne Elfy (Warhammer) – jedna z ras w świecie Warhammer Fantasy firmy Games Workshop
 Elfowie Leśni (Śródziemie) – plemiona elfów zamieszkujących stworzoną przez J.R.R. Tolkiena mitologię Śródziemia